Le sens d'un mot, d'une expression, d'un texte revêt diverses acceptions.

Bernard Dupriez, dans son illustre Gradus. Les procédés littéraires (1984), a listé les types ci-dessous et il y réfère souvent à des « angles de visée » et des « modalités de la signification ».

sens fondamental / sens spécifique 
Le sens fondamental (sens dominant, sens majeur) est « ce qui viendrait à l'esprit en premier lieu si le contexte ne jouait aucun rôle » (L. Bloomfield). Ce sens fondamental peut être le sens primordial (le plus fréquent), le sens central, le sens étymologique, le sens premier (le plus ancien).

Le sens spécifique ne convient qu'à une espèce. Par exemple, la rime est en poésie un jeu d'homophonie entre des phonèmes répétés à la fin de plusieurs de vers, mais au sens spécifique « rime » désigne les homophonies de voyelles en fin de vers, suivies d'une hétérophonie de consonne ( monde / ombre).

dénotation / connotation 
La dénotation est l'élément stable, non subjectif et analysable hors du discours, de la signification d'une unité lexicale. Par exemple, « nuit » est définissable de façon stable comme opposé de « jour ».

La connotation concerne les effets affectifs. La connotation est laudative (ou méliorative) quand le terme choisi présente la chose sous un jour favorable ; elle est péjorative dans le cas contraire. Aux effets affectifs, Bailly ajoute les effets par évocation.

sens strict / sens large 
Le sens strict (stricto sensu, ou sensu stricto, abrégé en str.s. ou s.s. ou s.str.), ou restreint, est l'acception limitée d'un mot, d'une définition.

Le sens étroit en parlant de l'interprétation d'un document, signifie que celle-ci est établie dans toute la rigueur de la lettre.

Le sens restrictif (ou restreint) d'un substantif est limité, ou réduit, à l'essentiel ou à une signification  particulière, convenue tacitement entre les interlocuteurs.

Le sens large (sensu lato, ou lato sensu ou sensu amplio, abrégé en s.l. ou s.a. ou s.amp., étendu ou élargi) confère au terme qualifié par la locution adverbiale une signification plus étendue que le sens courant ou celui supposé par le contexte, soit du texte, soit de la discussion.
 Par exemple, le mot « métaphore » a un sens large : image littéraire, mais aussi un sens étroit : « image à phore » unique mêlé syntaxiquement au reste de la phrase.

sens propre / sens figuré 
Le sens propre est le sens primitif et fondamental, qui est l'objet individuel de la signification du mot. 

Le sens figuré (sens tropologique) est celui qui résulte d'un emploi particulier où plusieurs sèmes deviennent non pertinents. Par exemple, un fruit est, au sens propre, un produit de la terre servant de nourriture, mais, au sens figuré, le résultat avantageux que produit quelque chose.

sens abstrait / sens concret 
Le sens abstrait place le sémème parmi les idées. Exemple : « la témérité d'un soldat » au lieu de « un soldat téméraire » (concret).

Le sens concret pousse le sémème vers l'individualisation.

sens collectif / sens distributif 
Le sens collectif ne s'applique qu'à des référents groupés.

Le sens distributif s'applique à chaque élément. Exemple : « le policier se dispersa ».

sens indéfini / sens défini 
Le sens indéfini (sens indéterminé) s'applique au lexème situé de manière imprécise (un, certain…).

Le sens défini (sens déterminé) advient quand le lien entre le lexème et l'environnement est net (le, ce, notre).

sens implicite / sens explicite 
Le sens implicite est virtuellement contenu sans être formellement exprimé. 

Le sens explicite est formellement exprimé.

sens littéral / sens symbolique 
Le sens littéral (sens logique) vient strictement de la lettre.

Le sens symbolique (soit moral, soit allégorique…) est le sens interprété, il tient le mot ou le texte pour signe d'autre chose. Par exemple, « couper des têtes » peut signifier, non pas littéralement, réellement, décapiter, mais, écarter des responsables.

sens manifeste / sens subjectif 
Le sens manifeste est certain, indiscutable.

Le sens subjectif est un sens intentionnel qui n'est pas du tout manifeste.

sens évident / sens visé 
Le sens évident (sens obvie) est celui qui s'impose tout naturellement à l'esprit.

Le sens visé (sens intentionnel) est « ce que le texte voudrait dire, l'intention expressive qui, probablement, l'anime, au-delà du sens courant des mots employés » (J.-P. Audet).

sens forcé / sens naturel 
Le sens forcé exploite le texte pour lui faire dire plus qu'il ne dit. Par exemple, si quelqu'un dit : « Je n'arrive pas à te croire », cela ne signifie sans doute pas une accusation extrême, l'accusation de mensonge.

Le sens naturel ne fait voir que ce que dit le texte.

Bibliographie 
 Bernard Dupriez, Gradus. Les procédés littéraires (Dictionnaire) (1984), 1O/18, 2006, p. 409-416.

Voir aussi

Articles connexes 
 Interprétation
 Polysémie
 Signification

Théorie littéraire
Sémantique